O wxMaxima é uma interface gráfica multi-plataforma, baseado em wxWidgets, para o Maxima, um sistema de computacional simbólico. O wxMaxima disponibiliza um acesso às funções do Maxima através de menus e diálogos.

Ver também 
 Maxima
 WxWidgets

Ligações externas 
 

Software livre